Religió: 
 Santíssima Trinitat, dogma cristià segons el qual Déu és una sola entitat que existeix en tres persones distintes
 Trimurti, idea de l'hinduisme en el qual les funcions còsmiques de creació, manteniment i destrucció estan personificades per les divinitats de Brama el creador, Vixnu el preservador i Xiva el destructor
 Toponímia: 
 Trinitat i Tobago, estat al sud del Carib
 La Trinitat Nova, barri del districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona
 La Trinitat (Alps Marítims), municipi francès al departament dels Alps Marítims, regió de Provença – Alps – Costa Blava
 La Trinitat (Cantal), un municipi francès, situat al departament del Cantal 
 Trinitat Vella, barri del districte de Sant Andreu (Barcelona)
 Illa de Trinitat, illa l'estat de les Antilles de Trinitat i Tobago
 Les Salines de la Trinitat, salines del municipi de Sant Carles de la Ràpita
 La Trinitat (Prunet i Bellpuig), poble i església romànica de la comuna de Prunet i Bellpuig, al Rosselló
 Construccions:
 Abadia de la Trinitat de Vendôme, abadia de Vendôme, al departament francès de Loir i Cher
 Castell de la Trinitat, edifici al Golf de Roses
 Estació de Trinitat Nova, estació i capçalera de les línies L3, L4 i L11 del Metro de Barcelona
 Estació de Trinitat Vella, estació del Metro de Barcelona situada sota el Nus de la Trinitat al districte de Sant Andreu
 Monestir de la Trinitat o Reial Monestir de la Santíssima Trinitat, edifici a la vora del riu Túria
 Pont de la Trinitat, pont de València que creua el Túria
 Biografies:
 Trinitat Catasús i Catasús (Sitges, 1887 – 1940), enginyer agrònom i poeta noucentista
 Trinitat Neras Plaja (Begur, 1941), política catalana
 Miscel·lània:
 Grup de Dones de la Trinitat Vella, entitat sense ànim de lucre que va néixer el 1988
 Icona de la Trinitat (segle XV), obra de l'iconògraf rus Andrei Rubliov

 Premi Trinitat Catasús, premi de Sitges (Garraf)